De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1967/68 werd gehouden op 6 en 11 september 1968. Het Engelse Leeds United stond voor de tweede keer op rij in de finale en nam het ditmaal op tegen het Hongaarse Ferencvárosi TC.

Leeds won de heenwedstrijd voor eigen volk met het kleinste verschil. In de terugwedstrijd hielden de Britten hun kleine voorsprong vast. Ferencváros kwam niet tot scoren waardoor Leeds voor het eerst de Jaarbeursstedenbeker in ontvangst mocht nemen.

Wedstrijdgegevens

1968
Leeds United AFC
Ferencvárosi TC
Voetbal in 1968
Jaarbeurs
Jaarbeurs